Алавидзе:
 Алавидзе, Вилен Исидорович (род. 1937) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алавидзе, Георгий Артёмович (1902 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алавидзе, Георгий Ермолаевич (1903 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.